Famille Languet de Gergy ou Languet de Rochefort (- siècles), famille originaire de Bourgogne ;
 Hubert Languet (1518-1582), diplomate et réformateur ;
 Jacques-Vincent Languet de Gergy (1667-1735), ambassadeur de France à Venise ;
 Jean-Baptiste Languet de Gergy (1674-1750), prêtre à Saint-Sulpice ;
 Jean-Joseph Languet de Gergy (1677-1753), archevêque et théologien ;

Odonymes 
 rue Hubert Languet, à Vitteaux en Côte-d'Or, comportant plusieurs immeubles monuments historiques.